Schmalzgrube bezeichnet:

 Schmalzgrube (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Sand von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Schmalzgrube (Jöhstadt), Ortsteil der Stadt Jöhstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schmalzgrube (Scheidegg), Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schmalzgrube (Solingen), Ortsteil von Solingen, Nordrhein-Westfalen
 eines der letzten erhaltenen Renaissancegebäude in Schwäbisch Gmünd, siehe Schwörhaus (Schwäbisch Gmünd)

 Schmalzgrube (Gemeinde Kirchbach), Ortschaft von Kirchbach, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Schmalzgrube (Muhrtal), hinterstes Tal der Mur mit dem Murursprung, im Lungau, Land Salzburg 
 Schmalzgrube (Gemeinde Ebersdorf), Ortsteil von Ebersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark